Système MKS (Mètre Kilogramme, seconde)

 Lincoln MKS : une voiture américaine
 .mks, une extension pour les fichiers Matroska
 MKS (Switzerland), société suisse d'échange de métaux précieux
 Des clubs sportifs polonais : par ordre alphabétique, MKS Dąbrowa Górnicza (volley-ball féminin), MKS GKS Jastrzębie, MKS Polkowice, MKS Tarnovia Tarnów ...etc
 Mutya Keisha Siobhan : groupe musical britannique contemporain
 Mouse-Keyboard-Screen :Ecran-Clavier-Souris